

Informatica 
La sigla MP3 è utilizzata per indicare il seguente standard di audio digitale:
 MPEG-1/2 Audio Layer 3

Musica 
 MP3 – album di M. Pokora del 2008
 MP3 – singolo di Mondo Marcio del 2010

Videogiochi 
 Mario Party 3 – videogioco della Nintendo

Altro 
 Lettore MP3 – dispositivo per la riproduzione di musica digitale registrata in formato MP3
 Piaggio MP3 – scooter a tre ruote prodotto dalla Piaggio